Příjmení Skuhravý nosí více známých lidí:

 Jitka Kamencová Skuhravá (1976) – česká designérka
 Roman Skuhravý (* 1975) – český fotbalový obránce a trenér
 Tomáš Skuhravý (* 1965) – český fotbalista
 Václav Skuhravý (* 1979) – český hokejista